, è un cognome russo di vari personaggi
Jakov Michajlovič Sverdlov – rivoluzionario bolscevico
indica inoltre
 Jakov Sverdlov – film sovietico del 1940 diretto da Sergej Jutkevič
 Classe Sverdlov – classe di incrociatori
 Sverdlov – Armenia
 Isola di Sverdlov – isola russa nel mare di Kara

Pagine correlate 

 Sverdlovsk
 Sverdlovskij rajon